Баллиста:

 Баллиста — античная двухплечевая машина торсионного действия для метания камней.
 Баллиста (умер 261) — римский префект претория и проконсул Египта.